Мачовете от Група А на Световното първенство по футбол 2010 се играят от 11 юни до 22 юни. Групата се състои от домакина , ,  и . Франция и Уругвай се срещнаха на Световното първенство по футбол 2002; мачът завърши 0:0. Това също е вторият път, в който Франция, Мексико и Уругвай са в една и съща група заедно с домакина; последният през 1966, като  и Уругвай се класираха за следващия кръг.

Победителя от тази група, Уругвай, ще се срещне с втория от група B, . Вторият от тази група, Мексико, ще се изправи срещу победителя от група B, . Южна Африка стана първият домакин на Световно първенство, който не успява да продължи към директните елиминации след като завършиха зад Мексико поради по-лошата им голова разлика. Въпреки че играха на финала на Световното първенство по футбол 2006, Франция не успяха да продължат след равенство и две загуби.

Южна Африка срещу Мексико

Уругвай срещу Франция

Южна Африка срещу Уругвай

Франция срещу Мексико

Мексико срещу Уругвай

Франция срещу Южна Африка

Източници 
1 кръг
 ЮАР и Мексико завъртяха равен на старта
 Две нули на Уругвай - Франция

2 кръг
 Уругвай разплака ЮАР
 „Ацтеките“ заклаха „петлите“

3 кръг
 Уругвай би Мексико, двата тима са на 1/8-финал
 Франция и ЮАР казаха „чао“ на Мондиала

Световно първенство по футбол 2010